

Anno 
 711 o 711 a.C.

Codici 
 711 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di McDonald Observatory, a Fort Davis, nella Contea di Jeff Davis, del Texas

Matematica 
 711 – numero

Strade 
 Vatnsnesvegur, in Islanda